Успанов Жолдыбай Тюльматович — проректор по науке и международным связям. Кандидат юридических наук, профессор и Академик МАИН. Специалист в области оперативно-розыскной деятельности, уголовного процесса и международного права.

В 1985 году окончил Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД СССР по специальности юридической, в 1992 году окончил Алматинскую высшую школу МВД Республики Казахстан по специальности правоведение.

Служба в органах внутренних дел 33 года. Полковник полиции в отставке. Проходил службу в рядах ВС ГСВГ с 1977 по 1979 годы.

Является мастером спорта СССР по рукопашному бою, подготовил 12 мастеров спорта Республики Казахстан и одного чемпиона мира по рукопашному бою.

Подготовил более десяти методических рекомендации по актуальным проблемам борьбы с преступностью для практических работников органов внутренних дел Республики Казахстан.

Неоднократно поощрялся почетной грамотой руководством МВД Республики Казахстан, МВД Кыргызской Республики, ГУВДТ МВД Латвии, МВД Белоруссии и Академии МВД РК.

В период прохождения учёбы в Международной правоохранительной Академии г. Будапешт (Венгрия), награждён дипломом 1-ой степени и знаком ГУУР полиции ВНР.

С 2006 года является членом Российской криминологической ассоциации. Является членом жюри по проведению Республиканской олимпиады школьников по предмету «Основы правоведения» при РНПЦ «Дарын» МОН РК.

Имеет более 114 научных работ, в том числе 5 авторских свидетельств на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Является автором учебника в двух томах, учебного пособия, учебно- практического пособия, пяти монографии, типовой учебной программы «Процессуальное право» для высших не юридических учебных заведений по специальности «Таможенное дело», 30 научных статей.

Примечания 

Учёные Казахстана